Hemera – w mitologii greckiej bogini i uosobienie dnia
 Hemera – planetoida o numerze katalogowym 9671

Zobacz też 

 Coccophagus hemera – gatunek błonkówki z rodziny Aphelinidae
 Crenicichla hemera – gatunek ryby z rodziny pielęgnicowatych
 Euploea hemera – gatunek motyla z podrodziny danaidowatych
 Philobota hemera – gatunek motyla z rodziny Oecophoridae